Existen diversas instituciones religiosas con la denominación convento de Santa Cruz:
 el convento de Santa Cruz, en la localidad española de Córdoba;
 el convento de Santa Cruz, en la localidad española de Segovia;
 el convento de Santa Cruz, en la localidad española de Vitoria;